Krautenberg ist der Ortsname von

 Krautenberg (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Krautenberg (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
Siehe auch:
 Krautberg